Madjid est le prénom de :
 Madjid Ben Haddou, né en 1975, un footballeur algérien;
 Madjid Bougherra, né en 1982, un footballeur international algérien;
 Madjid Fahem, né en 1973, un guitariste français;
 Madjid Kiani, un musicien iranien.